Gelsemium är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Gelsemium ingår i familjen Gelsemiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gentianaordningen
Gelsemium